Redington est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme et prénom

Toponyme

, hameau de l'Arizona
, col de montagne des monts Santa Catalina
, communauté du Nebraska
, montagne du Maine
Redington Beach, ville de Floride
Redington Shores, ville de Floride
North Redington Beach, ville de Floride

Voir aussi
, maison historique de Waterville, Maine

Homonymie de toponyme